

Pessoas
William Forsythe (ator)
David Forsyth
Notação Forsyth
Notação Forsyth-Edwards
Frederick Forsyth
Peter Taylor Forsyth
William Forsyth
William Forsyth Sharpe

Localidades
Forsyth (Illinois)
Forsyth (Missouri)
Forsyth (Geórgia)
Forsyth (Montana)
Condado de Forsyth
Ou ainda
Saint-Évariste-de-Forsyth

Desambiguação